Bukaresti egyezmény néven ismert államközi szerződések:

 Az orosz–török háborút lezáró bukaresti egyezmény (1812).
 A szerb–bolgár háborút lezáró bukaresti egyezmény (1886).
 A második Balkán-háborút lezáró bukaresti egyezmény (1913).
 Az antanthatalmak és Románia között köttetett bukaresti egyezmény (1916).
 A központi hatalmak és Románia között köttetett bukaresti egyezmény (1918).